Ойконим

 Ички — прежнее название пгт Советский в Советском районе Крыма
 Ички — исчезнувшее село, Раздольненский район Крыма